Шмаково — многозначный термин:

Топоним

Россия 
 Шмаково — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Шмаково — село в Кетовском районе Курганской области.
 Шмаково — деревня в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Шмаково — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Шмаково — до 1964 г. название села Полевое в Белозерском районе Курганской области.

Украина 
 Шмаково — село в Криничанском районе Днепропетровской области.

Другое 
 Шмаково — грузо-пассажирская железнодорожная станция в Кривом Роге.